— железнодорожная станция на линии линии Кэйо расположенная в городе Тёфу.

Планировка станции 
4 пути и 2 оплатформы островного типа.

Близлежащие станции